Sinds 1978 beleeft China een periode van grootschalige industrialisatie en verstedelijking. Als gevolg van deze snelle verplaatsing zijn, in de periode 1985-2020, in 35 jaar bijna 500 miljoen Chinezen op het platteland naar steden verhuisd. Vanaf 2020 woonde 60,6% van de totale bevolking in stedelijke gebieden, een dramatische stijging ten opzichte van 17,92% in 1978.

Geschiedenis 
In de Grote Sprong Voorwaarts van 1958-61 begon China aan een nationale strategie om de industrie voorop te zetten naar een model van de Sovjet-Unie. Dit betrof een verplaatsing van arbeiders uit de landbouwsector naar de steden. In 1960 was de stedelijke bevolking van China gestegen tot ongeveer 20%. De enorme druk op de steden door de enorme toevlucht van het platteland leidde tot sociale problemen in de stad en mogelijk mislukte opbrengsten tijdens de grote hongersnood. Na de nasleep van de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie viel het verstedelijkingspercentage van China terug tot 15-16%.

Vanaf 1978 begon onder leiding van voorzitter Ye Jianying een opener economischer beleid. De economische hervormingen zijn tot heden geleidelijk voortgezet, wat heeft geleid tot een substantiële industrialisatie in stedelijke gebieden voornamelijk in het oosten, met als resultaat een hoger aantal van de Chinese bevolking die nu in stedelijke gebieden woont. Internationale investeringen startten in China in 1980 met de oprichting van speciale economische zones in vier kuststeden.

De economische hervormingen leverde China een tal van nieuwe inkomsten op. Opwaardering van stedelijke infrastructuur werd door een serie van wetten in 1988 gefunctioneerd. Vervolgens leidde de opwaardering van infrastructuur in veel steden tot grootschalige herontwikkeling van binnenstedelijke wijken en tot de ontwikkeling van nieuwe woon- en industriegebieden. Trouwens had de komst van buitenlandse investeringen in de jaren '90 industrie in de kuststeden de afgelopen decennia de Chinese economische groei grotendeels aangedreven. In 2001 werd China lid van het WHO en stelde zich geheel open voor de wereldeconomie, wat leidde tot een explosieve economische groei en internationale investeringen. China's BBP steeg aanzienelijk van 9.992 miljard in 2000 tot  40.151 miljard yuan in 2010. De groei was het grootst te voelen in de grootsteden.

Tot heden is de verstedelijking nog steeds bezig. De sterke toename van verstedelijking drijven steden en lokale overheden om steeds meer te investeren in infrastructuur zoals wegennetten en treinverbindingen. Meer land wordt ook vrijgemaakt voor de expansie van de omvang van het stadsgebied waaronder de uitbreiding van de voorsteden (suburbanisatie).

Verstedelijking per provincie 

 Taiwan niet inbegrepen

Zie ook 

 Heihe-Tengchonglijn

Referenties 

Geschiedenis van de Volksrepubliek China
Demografie